Barbara Cox Anthony (1922 - Honolulu, 28 de maio de 2007) era filha do falecido James M. Cox e irmã de Anne Cox Chambers. James Cox Kennedy, filho de Barbara, supervisiona os negócios da Cox Enterprises.

Empresários dos Estados Unidos
Bilionários dos Estados Unidos
Bilionárias
Filantropos dos Estados Unidos
Cox Enterprises